Апантенко има више значења:

 Апантенко (Тетела дел Волкан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Апантенко (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Апантенко (Сан Пабло дел Монте), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику